4599 Роуен  (4599 Rowan) — астероїд головного поясу 
 Роуен (округ, Кентуккі) (Rowan County) - округ (графство) у штаті Кентуккі , США . 
 Аткінсон Роуен
 Гамільтон Вільям Роуен
 Келлі Роуен